Malicious Intent – album dei Razor del 1986
Malicious Intent – album dei Malevolence del 2022